Heukran bezeichnet:

 einen festangebrachten Kran, siehe Heukran (Kran)
 einen Mobilkran, siehe Heubagger